Winden est un patronyme et toponyme pouvant faire référence à:

Patronyme 
Dennis van Winden (né en 1987), cycliste néerlandais

Toponyme

Winden, commune de l'arrondissement de Germersheim en Rhénanie-Palatinat
 Winden, commune de l'arrondissement de Rhin-Lahn en Rhénanie-Palatinat
 Winden im Elztal, commune de l'arrondissement d'Emmendingen en Bade-Wurtemberg

Winden am See, ville du district de Neusiedl am See dans le Burgenland

Homonymie de toponyme